Happy Together (lied) - een lied uit 1967 van The Turtles
 Happy Together (1989) - een Amerikaanse film uit 1989
 Happy Together (1997) - een Hongkongse film van Wong Kar-wai
 Happy Together (2008) - een Belgische film uit 2008
 Happy Together (Belgische televisiefilm) - een tv-film uit 2008
 Happy Together (Britse televisiefilm) - een tv-film uit 2002